{{Музыкальный альбом
 |Название                = Unlimited Love
| Тип          = Студийный альбом
| Исполнитель  = Red Hot Chili Peppers
| Обложка      = Red Hot Chili Peppers - Unlimited Love.png
| Выпущен      = 
| Место записи = Студия Shangri-La, Малибу, США
| Жанры        = * фанк-рок
 альтернативный рок
| Длительность = 73:04
| Лейбл        = 
| Продюсер     = Рик Рубин
 |Страна                  = 
| Язык         = английский
| Обзоры       = * AllMusic 
 The A.V. Club B
 Clash 9/10
 Classic Rock 
 Evening Standard 
 Exclaim! 7/10
 NME <ref>
Unlimited Love () — двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, выпущенный 1 апреля 2022 года на лейбле Warner Bros. Records. Спродюсирован Риком Рубином, впервые с I'm With You 2011 года. Этот альбом ознаменовал очередное возвращение в группу гитариста Джона Фрушанте (в 2019 году).

4 февраля 2022 года был выпущен сингл «Black Summer» и анонсирована обложка альбома.

4 марта 2022 года вышел промосингл «Poster Child» и видеоклип. 24 марта 2022 года выходит сингл «Not the One».

Отзывы критиков 
Альбом получил преимущественно положительные отзывы критиков, средневзвешенная оценка на агрегаторе рецензий Metacritic — 71/100 по состоянию на март 2023 года.

Список композиций 

Источник:

Персоналии 
Группа
 Энтони Кидис — вокал
 Фли — бас-гитара (все треки), фортепиано (трек 4), труба (3, 15)
 Джон Фрушанте — электрогитара (1-16), бэк-вокал (1, 3, 5-9, 11-12, 14-15), соведущий вокал (16), синтезатор (2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 17), меллотрон (5), акустическая гитара (11, 14, 17)
 Чэд Смит — ударные (1-16), перкуссия (1, 2), бубен (1, 4), бас (2), шейкер (5, 7, 15)

Дополнительные музыканты
 Кори Генри — орган (5, 15)
 Ленни Кастро — перкуссия (5)
 Мауро Рефоско — перкуссия (3, 8, 10, 11, 13)
 Нейт Уолкотт — труба (3)
 Джош Джонсон — саксофон (3)
 Викрам Девастхали — тромбон (3)
 Мэтью Толлингс — фортепиано (1, 6)
 Aura T-09 — бэк-вокал (4)

Производство
 Рик Рубин — продюсер звукозаписи
 Райан Хьюитт — сведение, запись
 Берни Грундман — мастеринг винила
 Владо Меллер — мастеринг CD и цифровой мастеринг
 Джереми Лабси — мастеринг компакт-дисков и цифровой мастеринг
 Бо Боднар — звукоинженер
 Филипп Бруссард-младший — звукоинженер
 Джейсон Лэйдер — звукоинженер
 Итан Мэйтс — звукоинженер
 Дилан Нойштадтер — звукоинженер
 Джонатан Пфарр — помощник звукоинженера
 Чаз Секстон — помощник звукоинженера
 Крис Уоррен — техник группы
 Генри Трехо — техник группы
 Лоуренс Малчоз — техник студии
 Чарли Болуа — техник студии
 Гейдж Фриман — координатор производства
 Эрик Линн — соавтор производства
 Сами Бануэлос — ассистент группы

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Red Hot Chili Peppers
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200